Бутри — село в Акушинском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Бутри как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 16 км к юго-востоку от села Акуша, на реке Дарголакотты (бассейн реки Акуша), на высоте около 2000 м.

Население

Этимология 
По преданию, название происходит от даргинского слова «батур» (оставили). Связывается это с временами Надир-шаха(18 век). Когда его войска проходили через даргинские земли, то миновали этот аул. Человек, наблюдавший за движением войск, увидев это, стал кричать — батур, и с тех пор аул получил название от этого слова.

Бутри расположено в конце узкой долины, упирающейся в хребет, и как бы охраняет вход в ущелье. Вход в ущелье, долину и вообще всякий вход или выход называется «барт», откуда, согласно предположению лингвиста М. О. Османова, могло получиться «бутри».

Природные ресурсы 
Месторождения огнеупорных глин (близ села).

Археология 
Поселение (в 3 км к северо-западу от села).

Известные уроженцы 
 Муртузали Бутринский — врач.
 Саидов Магомед Раджабович (16 ноября 1967-2010, с.Бутри, респ Дагестан). подполковник милиции, начальник МРО по г.Кизляр УНП при МВД по РД. За свою службу был неоднократно награждён орденами и медалями, а также почетными грамотами. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга  дважды награждён «орденом мужества», последней из которой посмертно. Именем Саидова Магомеда Раджабовича названа средняя общеобразовательная школа, которую он закончил с отличием.

Примечания 

Населённые пункты Акушинского района
Муниципальные образования Акушинского района
Сельские поселения Дагестана